Intimate and Live — первый концертный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущен в 30 ноября 1998 году на лейблах Mushroom Records и Warner Vision. Концерт был снят на 1 июля 1998 года в концертном туре Intimate and Live Tour. Продюсер Дэвид Уилсон и режиссёр Марк Адамсон и Майкл Уильямс, альбом содержит двадцать один песни с концерта и породил промосингл «Dancing Queen».

Список композиций

Ссылки 
 Официальный сайт 

Концертные альбомы 1998 года
Альбомы Кайли Миноуг